

Archeologia 
 Itza – gruppo etnico guatemalteco di affiliazione Maya
 Chichén Itzá – complesso archeologico maya nello Yucatán in Messico

Astronomia 
 100456 Chichén Itzá – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Itza – nome in basco del comune spagnolo di Iza
 Petén Itzá – lago situato nel dipartimento di Petén in Guatemala